Detta är en lista över gruvor i Kanada.

British Columbia

Alberta

Saskatchewan

Manitoba

Ontario

New Brunswick
Brunswick Mine, Bathurst

Northwest Territories

Nunavut

Referenser

 
Listor med anknytning till Kanada